Boris Dawydow ist der Name folgender Personen:

* Boris Iwanowitsch Dawydow (1936–2015), sowjetischer bzw. russischer Maler
 Boris Wladimirowitsch Dawydow (1883–1925), russischer bzw. sowjetischer Marineoffizier und Hydrograph